Ел Пењаскито има више значења:

 Ел Пењаскито (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пењаскито (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пењаскито, Ел Пењаско (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику